Canal Viva, canal de televisão por assinatura brasileiro
VIVA, canal de televisão alemão de música 
Viva (Camisa de Vênus), álbum ao vivo de 1986 da banda brasileira Camisa de Vênus
Viva (Cassiane), álbum de 2010 da cantora brasileira Cassiane
Viva (modelo), atriz e escritora americana
VIVA (Reino Unido e Irlanda), canal de música e televisão do Reino Unido e Irlanda.
Viva (transporte público), sistema de veículos leves sobre pneus operando na Municipalidade Regional de York, Ontário, Canadá

Desambiguação